Епархия Палмейра-дуз-Индиуса () — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Палмейра-дуз-Индиус, Бразилия. Епархия Палмейра-дуз-Индиуса входит в митрополию Масейо. Кафедральным собором епархии Палмейра-дуз-Индиуса является собор Пресвятой Девы Марии.

История 

10 февраля 1962 года Святой Престол учредил епархию Палмейра-дуз-Индиуса, выделив её из архиепархии Масейо и епархии Пенеду.

Ординарии епархии 

 епископ Otàvio Barbosa Aguiar (4.07.1962 — 29.03.1978);
 епископ Epaminondas José de Araújo (5.06.1978 — 28.11.1984);
 епископ Fernando Iório Rodrigues (1.03.1985 — 12.07.2006);
 епископ Dulcenio Fontes de Matos (12.07.2006 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Бразилии